Серге́й Моро́зов:
 Морозов, Сергей (род. 1989) — казахстанский боец смешанных единоборств.
 
 
 Морозов, Сергей Борисович (род. 1989) — российский футболист.
 Морозов, Сергей Геннадьевич (1980—2001) — Герой Российской Федерации.
 Морозов, Сергей Георгиевич (род. 1967) — российский учёный, член-корреспондент РАМН и РАН.
 
 Морозов, Сергей Иванович (род. 1959) — губернатор Ульяновской области.
 Морозов, Сергей Ильич (1919—1943) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Морозов, Сергей Николаевич (род. 1961) — советский и украинский футболист, тренер.
 
 
 Морозов, Сергей Тимофеевич (1860—1944) — российский предприниматель из династии Морозовых, меценат, организатор московского Музея кустарных изделий.
 Морозов, Сергей Юрьевич (1950—2021) — советский футболист, советский и украинский тренер.
 Морозов, Сергей Яковлевич (1850 — после 1904) — виолончелист, композитор и аранжировщик, артист оркестра императорской русской оперы.